ZiL (station MZD), Station aan de Moskouse ringspoorlijn 
 Zavod imeni Lichatsjova, een Russische voertuigfabriek
 zil (oppervlaktemaat), oppervlaktemaat, voornamelijk gebruikt in België
 zil (muziekinstrument)